Lucidella tantilla är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1902. Lucidella tantilla ingår i släktet Lucidella och familjen Helicinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
tantilla